Robert Åke Nilsson (né le  à Calgary au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-suédois. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il commence sa carrière en senior avec le Leksands IF en Allsvenskan. La saison suivante, le club accède à l'Elitserien. 

Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Islanders de New York en , en . 

En 2005, il part en Amérique du Nord et débute dans la LNH. Le , il est échangé avec Ryan O'Marra et un choix de première ronde au repêchage 2007 (Alex Plante) aux Oilers d'Edmonton en retour de Ryan Smyth. 

Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat Ioulaïev Oufa.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en senior depuis les championnats du monde 2008.

Trophées et honneurs personnels

Coupe Karjala 
Coupe Karjala 2010 : nommé dans l'équipe type des médias.

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
 2011-2012 : nommé attaquant du mois de février.

Championnat de Suisse 
 Champion de Suisse 2017-2018

Parenté dans le sport 
Son père Kent Nilsson a joué dans la LNH. Robert Nilsson a un frère né aux États-Unis et une sœur née en Suède. Il est le cousin de Niklas Persson. Il a marié la fille de Nikolai Khabibulin.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Leksands IF||  Allsvenskan|| 14|| 1|| 4|| 5|| 8||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003|| Leksands IF|| Elitserien|| 41|| 8|| 13|| 21|| 10|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| Leksands IF|| Elitserien|| 34|| 2|| 4|| 6|| 6||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004|| Fribourg-Gottéron|| LNA|| 7|| 1|| 3|| 4|| 2|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2004-2005|| Hammarby IF|| Allsvenskan|| 7|| 0|| 4|| 4|| 4||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005 || Djurgårdens IF|| Elitserien|| 23|| 2|| 4|| 6|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Islanders de New York|| LNH|| 53|| 6|| 14|| 20|| 26||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Sound Tigers de Bridgeport|| LAH|| 29|| 8|| 20|| 28|| 12|| 7|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2006-2007|| Sound Tigers de Bridgeport||  LAH|| 50|| 12|| 34|| 46|| 34||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton||  LAH|| 19|| 6|| 14|| 20|| 14|| 11|| 3|| 12|| 15|| 8
|-
| 2006-2007|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 71|| 10|| 31|| 41|| 22||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Falcons de Springfield||  LAH|| 5|| 2|| 2|| 4|| 4||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 64|| 9|| 20|| 29|| 26||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Oilers d'Edmonton|| LNH||60 ||11 ||16 ||27 ||12||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 41|| 5|| 22|| 27|| 28|| 21|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
| 2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 15|| 0|| 5|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Toros Neftekamsk || VHL || 2|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 35|| 12|| 12|| 24|| 30|| 13|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2012-2013|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 17|| 5|| 7|| 12|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || ZSC Lions || LNA || 31 || 10 || 24 || 34 || 12 || 18 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
|2014-2015 || ZSC Lions || LNA || 44 || 11 || 20 || 31 || 18 || 18 || 5 || 8 || 13 || 4
|-
|2015-2016 || ZSC Lions || LNA || 48 || 12 || 40 || 52 || 16 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2016-2017 || ZSC Lions || LNA || 46 || 14 || 37 || 51 || 14 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2017-2018 || ZSC Lions || LNA || 21 || 7 || 19 || 26 || 0 || - || - || - || - || -

| 252 ||37 ||81|| 118 ||90 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2001 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||6||2||0||2||0||+1||align="left"| 
|-
| 2002 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||8||2||3||5||8||0|| align="left"|
|-
| 2003 || align="left"|Championnat du monde junior ||6 ||4 ||2 ||6 ||4 ||+2 || align="left"|
|-
| 2004 || align="left"|Championnat du monde junior ||6 ||2 ||5 ||7  ||6||+2 || align="left"|
|-
| 2005 || align="left"|Championnat du monde junior ||6 ||1 ||3 ||4 ||8 ||+4 || align="left"|
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde ||9 ||2 ||4 ||6  ||6 ||+4|| align="left"|
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 6|| 7|| 0|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance le 10 janvier 1985
Naissance à Calgary
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du Leksands IF
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du ZSC Lions